Ков ( ; , «бухта») — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер). С 1849 по 1922 годы назывался Куинстауном (Queenstown) в честь Королевы Виктории. Среди местных уроженцев и жителей — Стивен Айрленд, Рой Кин, Соня О’Салливан.

На местном Старом церковном кладбище захоронено более ста жертв с потопленной Лузитании.

Города-побратимы Кова — польский город Кольбушова, бразильский Крузейру, уэльский , американский , британский .

Местная железнодорожная станция была открыта 10 марта 1862 года, и была закрыта для грузоперевозок с 3 ноября 1975 года.

Демография 
Население —  человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 9811 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 6541, население пригородов (environs) — 4762.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 http://www.cobh.ie/ 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Корк